Гранха Бунсов има више значења:

 Гранха Бунсов (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Бунсов (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику